San Simeón puede referirse a:

Personas
San Simeón el Estilita o San Simón el Estilita, también llamado San Simeón el Estilita "el viejo" (390-459). Santo eremita de las iglesias católica y ortodoxa. Conmemorado el 5 de enero.
San Simeón el Estilita el joven (521-592). Santo eremita de la iglesia católica griega y ortodoxa. Conmemorado el 24 de mayo.
San Simeón el Estilita III. Santo eremita de la iglesia ortodoxa Griega y de la iglesia copta. 
San Simeón de Jerusalén. Obispo y mártir. Murió crucificado. Conmemorado el 27 de abril.
San Simeón de Mantua ( †1016 ). Monje y ermitaño. Conmemorado el 26 de julio.
San Simeón de Tréveris ( †1035 ). Santo ermitaño nacido en Siracusa, Italia. Conmemorado el 1 de junio.
San Simeón Metafraste. Conmemorado el 28 de noviembre.

Localidades
San Simeón, localidad del condado de San Luis Obispo, California, EE. UU.